Westminster College puede referirse a:

 Westminster College (Cambridge), un seminario presbiteriano de Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña.
 Westminster College (Misuri), una universidad de Misuri, Estados Unidos.
 Westminster College (Pensilvania), una universidad de Pensilvania, Estados Unidos.
 Westminster College (Texas), una universidad de Texas, Estados Unidos.
 Westminster College (Utah), una universidad de Utah, Estados Unidos.